Geist – in filosofia, concetto analogo a quello di spirito
 Geist – personaggio dei fumetti DC Comics
 Geist – videogioco per Nintendo GameCube